Grängen har flere betydninger:
 Grängen (by) − en bebyggelse og tidligere jernbanestation i Hällefors kommun i Örebro län i Sverige
 Grängen (Värmland) − en sø i Hagfors kommun i Värmlands län i Sverige
 Grängen (Dalarna) − en sø i Säters kommun i Dalarnes län i Sverige
 Grängen (Hälsingland) − en sø i Ovanåkers kommun i Gävleborgs län i Sverige
 Grängen (Västmanland) − to søer i Hällefors kommun i Örebro län i Sverige